

Patronyme 

 Arnoldo Alemán, (1946-), entrepreneur et homme politique nicaraguayen, président du Nicaragua de 1997 à 2001 ;
 Gabriela Alemán, (1968-), romancière équatorienne ;
 Julio Alemán, (1933-2012), acteur mexicain de cinéma, théâtre et télévision :
 Laura Alemán, (1987- , actrice portoricaine ;
 Mateo Alemán, (1547-1620), écrivain espagnol ;
 Miguel Alemán Valdés, (1903-1983); Président du Mexique de 1946 à 1952 ;
 Nauzet Alemán, (1985-), footballeur espagnol ;

Voir aussi 
 Estadio Miguel Alemán, stade de football mexicain
 Alemán coloniero, dialecte allemand parlé dans le village de Colonia Tovar au Venezuela